Zawody na dystansie 100 m stylem dowolnym mężczyzn podczas 16. Mistrzostwa Świata w Pływaniu rozegrano w dniach 5-6 sierpnia 2015 r. na stadionie Kazań Ariena w Kazaniu. Do rywalizacji zgłoszono 119 zawodników. Na starcie stanęło 115 pływaków ze 100 krajów. Złoty medal zdobył reprezentant Chin, Ning Zetao, srebrny Australijczyk Cameron McEvoy, a brązowy Argentyńczyk Federico Grabich.

Terminarz

Rekordy 
Źródło:

Tło

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2015 r., do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozegrano 5 sierpnia o godzinie 9:43 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozegrano 5 sierpnia o godzinie 17:32 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał został rozegrany 6 sierpnia o godzinie 18:05 czasu lokalnego.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015